Le championnat du Brésil de football 1985 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Coritiba.

Première phase

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Second tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Classements généraux

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/2 finales 
 Grêmio Brasil 0-1 ; 1-3 Bangu
 Coritiba 1-0 ; 0-0 Atlético Mineiro

Finale 
 Bangu 1-1 (Tàb 5-6) Coritiba
Coritiba remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1985
Brésil
Sport au Brésil en 1985